Sertãozinho (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Sertãozinho (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba